Ufa može značiti:

 Ufa, glavni grad Baškirije (Rusija)
 Ufa (rijeka), rijeka u Rusiji